Martyna steht für:

 die polnische Form des weiblichen Vornamens Martina, siehe Martina (Vorname)

Martyna ist der Familienname von:
 Andrä Martyna (1958–2011), deutscher Autor und Illustrator von Science-Fiction